Исай Абрамович Абрамов (1888 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Горский еврей. Работал звеньевым в колхозе имени Кагановича (близ Дербента).

В 1948 году звено под руководством Абрамова с участка площадью 4,1 гектара получило 202,1 центнера винограда с гектара (при среднем урожае по колхозу 127 центнеров с гектара).

27 июля 1949 года Абрамов за получение высоких урожаев винограда в 1948 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В этом же колхозе трудились Мардахай Исаев и Мамри Исаев, удостоенные звания Героя Социалистического Труда этим же указом.

Ссылки 
 
 Абрамов И. // Ильясов З. Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда. – Махачкала: «Дагестанское книжное издательство», 2008. – С. 222.
 Абрамов И. // Ильясов З. Герои Дагестана: и жизнь, и смерть во имя Отечества. - Махачкала: Издательство «Лотос», 2015. – С. 194.

Виноградари СССР
Колхозники СССР